Ха́ссалл () — английская фамилия.

Фамилия 
 Хассалл (Гассаль), Артур (1817—1894) — английский медик-гистолог, химик, микроскопист, известный своей деятельности в области здравоохранения и безопасности пищевых продуктов.
  (1929—2015) — английский футболист.
  (1906—1988) — английская  и книжный иллюстратор.
  (род. 1981) — английский музыкант, басист группы The Libertines.
  (1868—1948) — английский иллюстратор-карикатурист.
 Хассалл, Имоджен (1942—1980)— английская актриса кино и телевидения.
  (1912—1963) — английский актёр, драматург, либреттист и поэт-песенник.
 Хассалл, Харольд (1929—2015) — английский футболист и тренер.

Прочее 
  — деревня в Чешире (Англия).

См. также 
 Хасселл